Karel III kan zijn:
Karel III de Dikke (Karel de Dikke, 839-888), koning van Italië (879-888), Oost-Francië (882-888) en West-Francië (885-888), keizer (881-888)
Karel III van Frankrijk
Karel III van Hongarije = keizer Karel VI (1685-1740)
Karel III van Spanje (1716-1788), koning van Spanje (1759-1788)
Karel III van Monaco (1818-1889), vorst van Monaco (1856-1889)
Karel III van Lotharingen (1543-1608), hertog van Opper-Lotharingen (1545-1608)
Karel (III) van Hohenzollern-Sigmaringen (1785-1853), vorst van Hohenzollern-Sigmaringen (1831-1848)
Karel III Filips van de Palts (1661-1742), keurvorst van de Palts (1716-1742)
Karel III van Maine (1436-1481), hertog van Maine (1472-1481), graaf van Provence (1480-1481)
Karel III Willem van Baden-Durlach (1679-1738), markgraaf van Baden-Durlach (1709-1738)
Karel III van Parma
Karel III van Savoye
Karel III van Napels (1345-1386), koning van Napels (1382-1386), als Karel II koning van Hongarije en Kroatië (1385-1386)
Karel III van Navarra
Karel III van Bourbon (1490-1527)
Karel III Johan van Noorwegen = Karel XIV Johan van Zweden
Charles III van het Verenigd Koninkrijk (1948)